

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krh“ beginnt.

Krh 



Krhi 
 Krhin, Rene (* 1990), slowenischer Fußballspieler

Krhl 
 Krhlikar, Lina (* 1989), slowenische Handballspielerin